

Personen 
 Katsura Tarō, Japans generaal en politicus
 Masakazu Katsura, Japans mangaka
 Hideki Katsura, Japans voetballer

Overig 
 Katsura (boom) (Cercidiphyllum japonicum), boom uit het geslacht Cercidiphyllaceae
 Katsura (district), district in de Japanse prefectuur Tokushima
 Katsura (Ibaraki), voormalige plaats in Ibaraki, onderdeel van Shirosato
 Katsura (rivier), rivier in Japan